Franz Ludwig Fick
 Adolf Eugen Fick
 Prawa Ficka
 Robert Fick
 Rudolf Fick
 Sigrid Fick
 prawa Ficka